Turchia
 Bozkurt – città della provincia di Denizli
 Bozkurt – città della provincia di Kastamonu